Хеллеманс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеллеманс, Грет (род. 1959) — голландская спортсменка, гребчиха.
 Хеллеманс, Николетте (род. 1961) — голландская спортсменка, гребчиха.
 Хеллеманс, Огюст (1907—1992) — бельгийский футболист, полузащитник.